Tolvanen ist der Familienname folgender Personen:
 Eeli Tolvanen (* 1999), finnischer Eishockeyspieler
 Olli-Pekka Tolvanen (* 1985), finnischer Skilangläufer